Јелашница може бити:

 Јелашница (Зајечар), насељено место града Зајечара, Република Србија
 Јелашница (Књажевац), насељено место у општини Књажевац, Република Србија
 Јелашница (Нишка Бања), насељено место у општини Нишка Бања, Република Србија
 Јелашница (Лесковац), насељено место града Лесковца, Република Србија
 Јелашница (Сурдулица), насељено место у општини Сурдулица, Република Србија
 Мала хидроелектрана „Јелашница”